Genètica:
Haplogrup N del cromosoma Y humà, basat en un haplotip del cromosoma Y.
Haplogrup mitocondrial humà N, basat en un haplotip de l'ADN mitocondrial.